Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2003/2004 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Олимпик» (Лион) 

* В первом матче 1/8 финала «Реал Сосьедад» — «Лион» мяч в свои ворота забил Габриэль Шуррер.

«Бавария» (Мюнхен)

«Селтик» (Глазго)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа B

«Арсенал» (Лондон)

«Локомотив» (Москва)

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Динамо» (Киев)

Группа C

«Монако» (Монако)

«Депортиво» (Ла-Корунья)

ПСВ (Эйндховен)

АЕК (Афины)

Группа D

«Ювентус» (Турин)

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

* В матче 3-го тура «Ювентус» — «Реал Сосьедад» мяч в свои ворота забил Игор Тудор.

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Матч 5-го тура «Галатасарай» — «Ювентус» был перенесён на нейтральное поле, из-за серии терактов, произошедших в Турции, и был сыгран в Дортмунде (Германия).

«Олимпиакос» (Пирей)

Группа E

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Штутгарт» (Штутгарт) 

* В матче 4-го тура «Панатинаикос» — «Штутгарт» мяч в свои ворота забил Такис Фиссас.

«Панатинаикос» (Афины)

«Рейнджерс» (Глазго)

Группа F

«Реал» (Мадрид)

«Порту» (Порту)

«Олимпик» (Марсель)

«Партизан» (Белград)

Группа G

«Челси» (Лондон) 

* В первом матче 1/8 финала «Штутгарт» — «Челси» мяч в свои ворота забил Фернанду Мейра.

«Спарта» (Прага)

«Бешикташ» (Стамбул) 

* Матч 6-го тура «Бешикташ» — «Челси» был перенесён на нейтральное поле, из-за серии терактов, произошедших в Турции, и был сыгран в Гельзенкирхене (Германия).

«Лацио» (Рим)

Группа H

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Сельта» (Виго)

«Брюгге» (Брюгге)

«Аякс» (Амстердам)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2003/2004

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

2003/2004|состав